Neuron (griech. neũron „Nerv“) steht für:

 Nervenzelle, Neuron, eine auf Erregungsleitung spezialisierte Zelle im Nervensystem höherer Lebewesen
 Künstliches Neuron, in der Neuroinformatik die Basis für das Modell der künstlichen neuronalen Netze
 Dassault Neuron bzw. „nEUROn“, der geplante Bau einer unbemannten, selbständigen Tarnkappen-Kampfdrohne
 Spiegelneuron, bestimmte Nervenzellen im Feld F5c des Großhirns
 Neuron (Software), NEURON, ein Computerprogramm zur Simulation von Neuronenmodellen
 Neuron (Zeitschrift), eine Zeitschrift im Bereich Neurowissenschaften
 Neuronentheorie, vertritt die Auffassung der funktionellen Eigenständigkeit der Nervenzelle

Siehe auch: